

Persone
 Andrew Toney (1957) – ex cestista statunitense
 James Toney (1968) – ex pugile statunitense, soprannominato "Lights Out"
 Rennè Toney (...) – bodybuilder e culturista brasiliana
 Sedric Toney (1962) – ex cestista statunitense

Altro
 Saham Toney – villaggio e parrocchia civile inglese, nella contea del Norfolk